Le Passat, le nom allemand d'Alizé, un système de vents, dont le nom a inspiré :
Le Passat, un voilier quatre-mâts
La Volkswagen Passat, une automobile
Charles Passat, un préfet de l'Isère
Raymond Passat, un cycliste français